Alestidae är en familj av fiskar som ingår i ordningen laxkarpar (Characiformes). Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Alestidae 115 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Laxkarpar
Alestidae